|}

Weblinks 

Junkersdorf (Köln)
Baudenkmaler Koln Junkersdorf